Сативасур () — небольшой город и муниципалитет на северо-востоке центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1720 году. Муниципалитет Сативасур был выделен в отдельную административную единицу в 1878 году.

Географическое положение 

Город расположен в северо-восточной части департамента, в гористой местности Восточной Кордильеры, к западу от реки Чикамоча, на расстоянии приблизительно 89 километров к северо-востоку от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2648 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Сативасур граничит на севере с территорией муниципалитета Сативанорте, на юго-западе — с муниципалитетом Пас-де-Рио, на юго-востоке — с муниципалитетами Соча, на востоке — с муниципалитетом Сокота. Площадь муниципалитета составляет 81 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 1110 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 48 % от населения Сативасура, женщины — соответственно 52 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,6 %; индейцы — 0,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 90,7 %.

Экономика 
46,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия сферы обслуживания, 40 % — промышленные предприятия, 6,7 % — предприятия торговой сферы, 6,6 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка